Maitrot est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Charles-Arthur Maitrot (1849-1924), officier général de l'armée française, auteur de plusieurs ouvrages de stratégie militaire et géopolitique ;
 Émile Maitrot (1882-1916), coureur cycliste, professeur de culture physique, arbitre et organisateur de match de boxe français.

Patronyme français